Алекса́ндр Вита́льевич Соколо́вский (род. 12 февраля 1989, Ленинград) — российский актёр театра и кино, победитель шестого сезона телевизионного шоу «Ледниковый период». Получил популярность благодаря роли хоккеиста Егора Щукина (Щуки) в телесериале «Молодёжка».

Биография 
В 13 лет Александр твёрдо решил, что хочет стать актёром.

Когда же пришло время определяться с ВУЗом, он решает попробовать свои силы в Москве, где «пролетает» везде, кроме ГИТИСа. Там он обучался в мастерской Евгения Стеблова.

В конце четвёртого курса Александр знакомится с выпускниками режиссёрского факультета, которые организовали свой собственный театр. Так Александр получает свой первый театральный опыт и, так как у театра не было собственного помещения, учится играть на любой сцене. Однако после начала финансового кризиса театр пришлось закрыть.

Александр окончил ГИТИС в 2009 году. После ВУЗа работал не по профессии, однако вскоре ему позвонили с «Мосфильма» и пригласили на кастинг в исторический телесериал «Раскол», где он сыграл одного из ключевых персонажей — Савву. Для Александра «Раскол» стал полноценным дебютом в кино. После этого сериала Александр принял участие в таких заметных проектах, как «Метод Лавровой-2» и «Страсти по Чапаю».

Наибольшую известность ему принесла роль хоккеиста Егора Щукина в телесериале «Молодёжка».

С 2014 по 2019 годы — артист Московского Губернского Театра (художественный руководитель — Сергей Безруков).

С 1 октября по 24 декабря 2016 года принимал участие в шоу «Ледниковый период 2016» на Первом канале, где стал победителем в паре с Аделиной Сотниковой.

В ноябре 2020 года женился на модели Светлане. Александр Соколовский долгое время скрывал личность своей избранницы, говоря только, что счастлив в отношениях. Со слов Светланы с Александром они познакомились на встрече, по поводу проведения благотворительной акции (акция не состоялась).

Также Александру поклонники приписывали роман с Юлией Маргулис, звездой сериала «Молодёжка», а также с Милой Сивацкой, с которой Александр снимался в сериале «Гранд», актёр от комментариев воздержался.

Творческая деятельность

Театральные работы

Московский губернский театр 
 2014 — «Весна» (по рассказам Михаила Задорнова, режиссёры Евгений Гомоной и Степан Куликов) — Юра
 2014 — «Посвящение Лермонтову» (музыкально-поэтический вечер по произведениям Михаила Лермонтова и романсам на его стихи)
 2014 — «Книга джунглей. Маугли» (по рассказам Редьярда Киплинга, режиссёр Татьяна Вдовиченко) — Маугли
 2015 — «Остров сокровищ» (по роману Роберта Льюиса Стивенсона, режиссёр Алексей Серов) — Джим Хокинс, молодой капитан
 2017 — «Приключения Фандорина» (по роману Бориса Акунина «Левиафан», режиссёр Татьяна Вдовиченко) — Эраст Петрович Фандорин

Фильмография

Участие в клипах 
 2015 — «Лифт» — группа «Пицца»

Телевидение 
 2013 — Нереальная история (2-й сезон) (СТС) — Золотарёв, помощник полковника КГБ

Интервью 
 «Tricolor TV Magazine» — Актёр Александр Соколовский: «„Суперплохие“ — это фильм для дерзких и безбашенных людей» // 14 октября 2016 г.
 Ридус — Александр Соколовский на Клязьме: Я нашёл плюсы в работе официантом // 19 июля 2016
 «Столица С» — Звезда «Молодёжки» Александр Соколовский: «Я мог бы сыграть в хоккей с Путиным!» // 5 декабря 2015 г.
 «МОЁ! ТВ» — Актёр сериала «Молодёжка»: «В Воронеже меня удивил Дворец, построенный для Екатерины II» // 11 ноября 2015 г.
 «Подмосковье неделя» — Александр Соколовский: «Зимой я катаюсь на сноуборде в Подмосковье» // 6 ноября 2015 г.
 «Вокруг ТВ» — Александр Соколовский: «До „Молодёжки“ я работал официантом» // 28 ноября 2013 г.
 «Комсомольская правда» — Александр Соколовский попал в «Молодёжку» через интернет // 22 ноября 2013 г.
 «Спорт День за Днём» — Актёр Александр Соколовский: «Казалось, если увижу Ковальчука, то начнётся истерика» // 7 ноября 2013 г.
 Сегодня.ua — Александр Соколовский: «Своих девушек учу играть в хоккей» // 31 октября 2013 г.
 Love Radio — «Пижамная вечеринка» «Молодёжки» // 20 октября 2013
 «Вокруг ТВ» — «Молодёжка»: Александр Соколовский мечтает о встрече с Ковальчуком // 17 октября 2013 г.
 «Наш фильм» — Александр Соколовский: «На съёмках „Раскола“ я учился каждую секунду, каждый дубль» // 2011 г.

Примечания

Ссылки 
 Александр Соколовский на сайте актёрского агентства «мАрт»
 Александр Соколовский на сайте Московского Губернского театра
 Александр Соколовский на сайте радиостанции «Эхо Москвы»
 Александр Соколовский на сайте телеканала «Россия-1»

Выпускники актёрского факультета ГИТИСа